«Говорить Київ» — програма на YouTube каналі «Народ Військо», що створювалася для взаємопідтримки україномовного населення, популяризації українського контенту та фіксації воєнних злочинів Російської Федерації на території України. Цей проєкт є одним з небагатьох представників "Щоденників війни".

Історія створення каналу та програми 
24 лютого 2022 року Російська федерація розпочала активне вторгнення в Україну і група людей, з різних сфер діяльності, прийняли рішення створити YouTube канал під назвою "Народ Військо" для вирішення таких задач як:

 відеофіксація злочинів російських агресорів з виїздом на місце злочину як з метою створення поточного медіа контенту, так і для архіву;
 виїзди на місця боїв для увіковічнення звитяги Українських бійців з метою створення поточного медіа контенту;
 проведення відеозйомки сюжетів щодо відновлення повсякденного життя міста Києва з метою формування позитивної свідомості громадян України;
 створення відео-контенту для швидкого ознайомлення зі зброєю для підвищення рівня обізнаності громади;
 проведення прямих етерів для комунікації з україномовним населенням в режимі онлайн.

Для вирішення 5 пункту — була запропонована концепція розмовних етерів, які спрямовані на психологічну та інформаційну підтримку співгромадян в важкі для України часи.

Ведучі: Ярослава Кравченко та Олексій Ковжун.

До цього проєкту вони не бачились та не спілкувались в житті. Перша зустріч відбулася 6 травня 2022 року.

Перший пілотний випуск вийшов 8 березня 2022 року під назвою «Пілотний випуск вечірнього етеру Говорить Київ з Ярославою Кравченко та Олексієм Ковжуном».

Щоденно програма виходила упродовж трьох місяців крім субот. Потім перейшли у формат 3-4 випуски на тиждень.

Опис програми 
Під час прямих включень ведучі розмовляють та рефлексують на актуальні теми. Починаючи, наприклад, від «Що нам робити?», «Як з цим впоратись?», «Що зараз відбувається?» і закінчуючи «Що до цього призвело?», «Як інші виживають?», «Коли це закінчиться?».

Крім психологічної підтримки, також проєкт досліджує питання самоідентичності українців. В гості запрошують людей, які розкривають такі теми як історія, культура, архітектура, особливості менталітету України.

Також під час вечірніх стрімів глядачі активно приймають участь в програмі і пишуть в чаті запитання до гостей або ведучих.

Серед яких були, наприклад, Андрій Шараскін, Євген Уткін, Вячеслав В'ятрович, Сергій Мирний, Олександр Алфьоров, Аліна Михайлова, Андрій Козінчук, Меланія Подоляк, Юлій Морозов, Ірина Славінська та інші.

Формат проєкту — Late Night Show.

Средня тривалість — 45 хв.

Мета проєкту 
Інформаційна протидія воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Цілі проєкту 

 Обговорення актуальних та нагальних тем, які стосуються нашої держави.
 Залучення до прямих етерів гостей для більшого розкриття вузькоспеціалізованих тем, інформування про волонтерські ініціативи та фіксації розповідей злочинів країни агресора на території України.
 Психологічна підтримка глядачів для зняття рівня стресу.
 Інформаційна протидія воєнній агресії Російської Федерації проти України.

Перелік та назви етерів

Посилання 

 Перелік всіх випусків на платформі YouTube програми «Говорить Київ» https://youtube.com/playlist?list=PLNpQKc7ziWF7yzYvVAW2nk8P6Ndji_mLE
 Згадка про проєкт у 2.7 Щоденники війни «Театр часів Російсько-української війни»
 Інтерв'ю в ефірі Київ 98ФМ у підкасті «Культура Війни» https://anchor.fm/kievfm/episodes/--e1ib22n/a-a7taq7v
 Анонс етеру з Володимиром В'ятровичем https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0d7XaSJkL934SgnLHaR2Z23wm8dMzwYyazkpnn3AxQua4ZocyfLbgDr2e49Q1r8i9l
 Офіційна Фейсбук сторінка https://www.facebook.com/narodviisko